Richard Kubisch ist der Name von

* Richard Kubisch (Verleger) (?–1922), im 19. und 20. Jahrhundert Inhaber und Verleger der Brieger Zeitung mit angeschlossener Druckerei in Brieg
 Richard Kubisch (Kameramann), Kameramann